Gminy w USA:
 Middle (ang. Middle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Middle (ang. Middle Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Middle (ang. Middle Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May